Nowaja () ist der Name von:

Fließgewässern:
 Nowaja (Chatanga), Zufluss der Chatanga, Region Krasnojarsk, Sibirien, Russland, Asien
 Nowaja (Chatangagolf), Zufluss des Chatangagolfs, Region Krasnojarsk, Sibirien, Russland, Asien
 Nowaja, Fluss im Rajon Kirowski von Sankt Petersburg, Russland, Europa

Ortschaften in Russland:
 Oblast Archangelsk:
 Nowaja im Rajon Cholmogory
 Nowaja im Rajon Njandoma
 
 Baschkortostan:
 Nowaja im Rajon Tschischminski
 
 Region Krasnojarsk:
 Nowaja, Nganasanen-Dorf im Autonomen Bezirk Taimyr der Dolgan-Nenzen, Region Krasnojarsk
 
 Oblast Leningrad:
 Nowaja in der ländlichen Siedlung Jelisawetinskoje, Rajon Gattschina
 Nowaja in der ländlichen Siedlung Kiselninski, Rajon Wolchow
 Nowaja in der ländlichen Siedlung Paschski, Rajon Wolchow
 Nowaja in der Stadtgemeinde Taizy, Rajon Gattschina
 Nowaja im Rajon Kirischi
 Nowaja im Rajon Tichwin
 
 Oblast Moskau:
 Nowaja im Rajon Klin
 Nowaja im Rajon Kolomna
 Nowaja im Rajon Orechowo-Sujewo
 Nowaja im Rajon Taldom
 
 Oblast Nowgorod:
 Nowaja im Rajon Staraja Russa
 
 Nischni Nowgorod:
 Nowaja in Nischni Nowgorod

 Sankt Petersburg:
 Nowaja (ehemaliges Dorf) im Rajon Kalinin

 Oblast Smolensk:
 Nowaja in der ländlichen Siedlung Glinkowskoje, Rajon Glinkowski
 Nowaja in der ländlichen Siedlung Romodanowskoje, Rajon Glinkowski
 Nowaja im Rajon Cholm-Schirkowski
 Nowaja im Rajon Duchowschtschina
 Nowaja im Rajon Nowodugino
 
 Oblast Wologda:
 Nowaja im Rajon Babajewo
 Nowaja im Rajon Ustjuschna
 Nowaja im Rajon Tschagodoschtscha
 Nowaja im Rajon Woschega
 Nowaja im Rajon Wytegra